

Населені пункти та їхні частини

 Курув — гміна в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Курув — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Курув — село в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Курув — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Курув — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Курув — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Курув — село в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Курув — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Курув — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Курув — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства
 Курув — село в гміні Колбасково Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Курув — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Курув — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Курув — частина села Жезава в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Курув — частина села Міклюшовиці в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Курув — частина села Ґробля в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Курів (Курув) — осада в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства

Примітки